Камиль Ибрагимов: Ибрагимов, Камиль Анварович (род. 1993) — российский фехтовальщик.
 Ибрагимов, Камиль Исмагилович (род. 1958) — советский хоккеист.